Vicious Cycle — дванадцятий студійний альбом американської групи Lynyrd Skynyrd, який був випущений 20 травня 2003 року.

Композиції 
 That's How I Like It – 4:33
 Pick Em Up – 4:20
 Dead Man Walkin' – 4:30
 The Way – 5:32
 Red White & Blue (Love it or Leave) – 5:31
 Sweet Mama – 3:59
 All Funked Up – 3:33
 Hell or Heaven – 5:14
 Mad Hatter – 5:38
 Rockin' Little Town – 3:36
 Crawl – 5:09
 Jake – 3:41
 Life's Lessons – 5:59
 Lucky Man – 5:35
 Gimme Back My Bullets – 3:41

Джерела 
 Vicious Cycle  allmusic
 Vicious Cycle  last.fm

Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Lynyrd Skynyrd
Музичні альбоми 2003
Травень 2003